Gravitas – virtù del mos maiorum
Gravitas – album del gruppo rock Asia
Gravitas – album di Talib Kweli